Alvis Ltd. – dawne brytyjskie przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej
 Alvis plc (następnie Alvis Vickers plc) – dawne brytyjskie przedsiębiorstwo branży zbrojeniowej
 Alvis – postać z mitologii nordyckiej